Meganthias  — род лучепёрых рыб семейства каменных окуней (Serranidae). Распространены в Индо-Тихоокеанской области и восточной части Атлантического океана. Максимальная длина тела представителей разных видов варьирует от 27,8 до 37,4 см.

Виды 
В состав рода включают 4 вида

Примечания 

Каменные окуни